XLD steht für:
 XLD-Agar, ein Nährmedium für Bakterienkulturen
 den X Lossless Decoder, eine Software für Mac OS X, die verlustlose Audiodateien dekodieren, konvertieren und abspielen kann
 XLD-Konnektor, eine verpolungssichere Variante des XLR-Konnektors
 eine Baureihe von Ataricomputern, einschließlich des Atari 1450 XLD

.xld steht für:
 Dateiendung für Microsoft Excel Dialog

xld steht für:
 Lydische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung